Highlands Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Highlands Historic District (Kentucky), ID-Nr. 83002680
 Highlands Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 83000677
 Highlands Historic District (Mississippi), ID-Nr. 87000467
 Highlands Historic District (Wyoming), ID-Nr. 98001029

Siehe auch:
 Highland Historic District